Ћирилизација кинеског језика се врши помоћу Паладијусовог система за транскрипцију кинеских знакова у ћирилично писмо. То је руски званични стандард за преписивање са кинеског на руски. Овај систем је створио Петар Иванович Кафаров (), руски синолог и монах, који је провео 30 година у Кини. Био је познат и по својим монашким именом Паладијус ().

Први кинеско-руски систем транскрипције развио је познати синолог архимандрит Јакинф (Бичурин) 1839 године, што га чини ранијим од пињина и система Вејд-Џајлса.

Систем

Упоредни приказ 
Ова табела приказује разлику између Паладијусовог система и романизације кинеског језика која се и најчешће користи у енглеском језику (пинјин и Вејд-Џајлс систем).

Спољашње везе 
 Аутоматски преводилац пинјина на ћирилицу
 Annotation of Chinese with Palladius and other phonetic systems

Транслитерација и транскрипција
Кинески језик
Ћирилица